Наводнение в Квинсленде — сильнейшее наводнение за последние 50 лет в Австралии было вызвано сильнейшими ливнями на рождественские каникулы в результате прохождения тропического циклона Таша над северо-восточным австралийским штатом Квинсленд, в результате которых уровень воды в местных реках превысил критические значения.

10 января 2011 года наводнение затронуло столицу штата Квинсленд — город Брисбен, бурный поток воды захлестнул долину Локьер на западе Брисбена, смывая на своем пути автомобили с находящимися внутри людьми. 

Глава Квинсленда Анна Блай 17 января создала в штате королевскую комиссию по расследованию стихийного бедствия, которая занялась расследованием того, как велась подготовка и ликвидация наводнения. Комиссию возглавила судья апелляционного суда Кэтрин Холмс.

По состоянию на март 2012 года, жертвами наводнения стали 33 человека, ещё 3 человека числятся пропавшими без вести (предположительно, погибли).

Примечания

Ссылки 

 Fitzroy Basin in flood — why and how?
 Flooding in Australia at NASA Earth Observatory
 Flash flood death toll rises to 9

2010 год в Австралии
2011 год в Австралии
Наводнения 2010 года
Наводнения 2011 года
Наводнения в Австралии